Clannad, ír zenekar
 Clannad, japán „visual novel”